

Prénom 
 Gian Domenico Borasio (né en 1962), médecin italien.
 Gian Matteo Fagnini (né en 1970), coureur cycliste italien.
 Gian Vincenzo Pinelli (1535-1601), humaniste italien.
 Gian Pyres (né en 1973), guitariste britannique.
 Gian Piero Reverberi (né en 1939), chef d'orchestre italien.
 Gian Maria Volontè (1933-1994), acteur italien.

Patronyme 
 Nicole Gian (née en 1961), actrice américaine.

Autre 
 Gian, un véhicule de l'univers de Star Wars.

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom